Au cours de l'histoire, la ville de Huy et son ancien château (Li Tchestia) sont assiégés de nombreuses fois, dont :

Dans le cadre de la Deuxième Guerre de Liège :

 le siège de 1467

Dans le cadre de la Guerre de Quatre-Vingts Ans :

 siège de Huy (1595) : prise par surprise par les États généraux des Provinces-Unies, la ville est reprise par les Espagnols ;

Dans le cadre de la Guerre de Hollande :
 siège de Huy (1674) par les Allemands ;
 siège de Huy (1675) par les Français ;
 siège de Huy (1676) : destruction de la ville et du pontia ;
 siège de Huy (1678) par les Français ;

Dans le cadre de la Guerre de la Ligue d'Augsbourg :
 siège de Huy (1688) par les Français ;
 siège de Huy (1689) : destruction de la ville ;
 siège de Huy (1692) ;
 siège de Huy (1693) par les Français ;
 siège de Huy (1694) par les Alliés ;
 siège de Huy (1696) par les Français ;

Dans le cadre de la Guerre de Succession d'Espagne :
 siège de Huy (1703) par les Alliés ;
 siège de Huy (1705) par les Français.

Huy